In der mittelalterlichen englischen Geschichte werden zwei Ereignisse als Schlacht von Lincoln bezeichnet, die in Lincoln, Lincolnshire stattfanden:

 Schlacht von Lincoln (1141), 1. Schlacht von Lincoln am 2. Februar 1141
 Schlacht von Lincoln (1217), 2. Schlacht von Lincoln am 20. Mai 1217